A 30 880-as számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 403-as út elágazásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a sztráda irányából tart a 403-as út felé, miután magába fogadta a 30 886-os úton, Budapest felől érkező forgalmat és kiágazik belőle ugyanazon a ponton a 30 887-es út Vásárosnamény felé. Felüljárón áthalad az M3-as, illetve az azt kísérő 30 801-es és 30 802-es utak fölött, kevéssel ezután beletorkollik a 30 888-as és kiágazik belőle a 30 889-es út. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 907 méter után ér véget, folytatása onnantól a 403-as főút.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30880
30880
30880
M3-as autópálya